Woman of the Year steht für:

 Woman of the Year, Originaltitel von Die Frau, von der man spricht, US-amerikanischer Film von George Stevens (1942)
 Woman of the Year (Musical), Musical von Peter Stone (1981)
 Woman of the Year, Episode von Parks and Recreation, US-amerikanische Fernsehserie
 Woman of the Year (Preis), Auszeichnung der britischen Women of the Year Foundation 
 Maxim’s Woman of the Year, Auszeichnung der Zeitschrift Maxim